Кристен Брук «Кей Би» Шарп (; род. 18 апреля 1981 года, Колумбус, Огайо, США) — американская профессиональная баскетболистка, выступавшая в женской национальной баскетбольной ассоциации. Она была выбрана на драфте ВНБА 2003 года во втором раунде под общим двадцать шестым номером клубом «Нью-Йорк Либерти». Играла на позиции атакующего защитника.

Ранние годы 
Кристен родилась 18 апреля 1981 года в городе Колумбус (штат Огайо) в семье Дейла Шарпа и Сильвии Труитт, у неё есть старший брат, Ди Джей, и брат-близнец, Кори, а училась в его пригороде Бексли в одноимённой средней школе, в которой выступала за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте WNBA.com
 Профайл на сайте basketlfb.com
 Профайл на сайте eurobasket.com
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com

Баскетболисты США
Баскетболисты Франции
Игроки «Нью-Йорк Либерти»
Игроки ЖБК «Спартак» Санкт-Петербург
Игроки ЖБК «Хапоэль» Тель-Авив
Игроки ЖБК «Раанана Герцлия»
Игроки «Индиана Фивер»
Игроки ЖБК «Экс-ан-Прованс»
Игроки «Чикаго Скай»
Игроки ЖБК «Шаль-лез-О»
Игроки ЖБК «Мондвиль»
Игроки ЖБК «Ницца»
Игроки ЖБК «Бурж»
Игроки ЖБК «Вильнёв-д’Аск»
Игроки ЖБК «Тарб Жесп Бигор»